Влади́мир Щербако́в:
 
 Щербаков, Владимир Васильевич (1909—1985) — профессор, ректор Московского финансового института.
 Щербаков, Владимир Вячеславович (1935—2008) — народный художник РСФСР
 
 Щербаков, Владимир Леонтьевич (1940—2021) — советский и российский актёр, артист Краснодарского молодёжного театра (с 1995), заслуженный артист РСФСР (1988).
 Щербаков, Владимир Филиппович (род. 1955) — российский государственный деятель, представитель Удмуртии в Совете Федерации.